Grupa światowa Pucharu Davisa 2017 – najwyższa w hierarchii rozgrywek grupa, w której reprezentacje walczą o zwycięstwo w Pucharze. Mecze 1. rundy odbyły się pomiędzy 3–5 marca, ćwierćfinały rozegrano między 7 a 9 kwietnia. Półfinały odbyły się w terminie 15–17 września, a mecz finałowy odbył się w dniach 24–26 listopada.

Przegrane zespoły z 1. rundy wzięły udział w barażach o grupę światową.

Uczestniczące reprezentacje

Rozstawieni

Drabinka

I runda

Składy

Wyniki

Argentyna – Włochy

Niemcy – Belgia

Australia – Czechy

Stany Zjednoczone – Szwajcaria

Japonia – Francja

Kanada – Wielka Brytania 

W piątym meczu Shapovalov został zdyskwalifikowany po przypadkowym uderzeniu piłką w twarz sędziego.

Serbia – Rosja

Chorwacja – Hiszpania

Ćwierćfinały

Składy

Belgia – Włochy

Australia – Stany Zjednoczone

Francja – Wielka Brytania

Serbia – Hiszpania

Półfinały

Składy

Wyniki

Belgia – Australia

Francja – Serbia

Finał

Składy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

grupa światowa